92.1 FM é uma emissora de rádio comercial brasileira concessionada na cidade de Boraceia e sediada em Bauru, também foca comercialmente a cidade de Jaú, cidades do estado de São Paulo. Opera no dial FM na frequência de 92,1 MHz. Foi afiliada à Mix FM entre 2020 e 2022.

História
A emissora foi lançada em 2013 como Bora FM de formato Popular/Hits dedicada para a população de Boraceia e região, sendo controlada pelo Grupo Simonetti, que também controla a Rádio 94 FM (Bauru).

Em 29 de Outubro de 2020, a emissora assumiu a afiliação com a Mix FM, promovendo o retorno da rede para o Centro-Oeste Paulista, mudando assim o seu segmento para o Jovem/Pop e direcionando a sua programação para as cidades de Bauru e Jaú.

A Mix FM já contou com uma passagem pelo Centro-Oeste Paulista em 2006, através da FM 107,7 MHz de Lençóis Paulista (atual HOT 107). Porém a emissora encerrou a afiliação com a Mix FM em Maio de 2007, voltando se identificar como HOT 107.

Ligações externas 
 
 

92.1 FM
Estações de rádio fundadas em 2013